Szew – w anatomii wieloznaczne pojęcie.

U stawonogów oznaczać może:

 szew właściwy (sutura) – połączenie między sklerytami.
 szew rzekomy (sulcus) – widoczne z zewnątrz jako bruzda połączenie części oskórka, będące w rzeczywistości uwpukleniem oskórka do wewnątrz niedzielącym faktycznych sklerytów.
 szew skrzydła – zawinięcie błony skrzydła u owadów.

U kręgowców oznaczać może:

 szew kostny (sutura) – nieruchome, łącznotkankowe połączenie kości.
 szew skórny (raphe) – łącznotkankowe pasma służące za punkt przyczepu mięśni.

Przypisy 

Anatomia zwierząt